Józef Wojciech Grabiński (zm. 1750) – kasztelan sanocki
 Józef Joachim Grabiński (1771–1843) – generał Księstwa Warszawskiego
 Józef Bolesław Grabiński (1907–1942) – kapitan WP, hubalczyk